Бухе́йра (Эль-Бухе́йра, то есть Озеро) () — мухафаза в Арабской Республике Египет. Административный центр — город Даманхур. Расположена на севере страны, в западной части дельты Нила, к западу от мухафаз Александрия и Матрух и к востоку от рукава Нила Рашид.

Административное деление 
Мухафаза состоит из 13 административных округов, 14 городов и сельских местных общин, к которым относятся 417 деревень и 5333 мелких поселений:

 Рашид (с 1899)
 Шубра-Хейт (с 1899)
 Итьяй-эль-Баруд (с 1899)
 Абу-Хуммус (с 1899)
 Хоуш-Иса
 Кафр-эд-Даввар (с 1899)
 Эд-Дилингат (с 1899)
 Ком-Хамада
 Даманхур (с 1899)
 Махмудия (с 1927)
 Идку (с 1899)
 Абу-эль-Матамир
 Рахмания
 Новая Нубария
 Вади-Натрун
 Бадр
 Мадинат-эс-Садат

Образование 
В мухафазе имеется 6 факультетов, относящихся к Александрийскому университету и Азхару, а также один институт с высшим образованием. 18 центров профессионального образования. 1990 школ, из них 1351 — в сельской местности.

Достопримечательности 
 Крепость Кайтбея
 Музей Рашида
 Монастыри Вади-Натрун
 Дворец короля Фарука

Известные жители, уроженцы 
 Ахмед Зевейль — нобелевский лауреат по химии
 Тауфик Эль-Хаким — писатель
 Хасан Эль-Банна — основатель движения Братья-мусульмане

Мухафазы Египта